Юношеская сборная Польши по футболу — национальная футбольная команда Польши, участвующая в чемпионатах Европы и мира среди юношей.

 Сборная Польши по футболу (до 17 лет) (чемпион Европы 1993)
 Сборная Польши по футболу (до 19 лет) (чемпион Европы 2001)